Resident Evil ():

 Resident Evil — серия компьютерных игр жанра Survival horror.
 Resident Evil (игра, 1996) — первая игра серии.
 Resident Evil (игра, 2002) — ремейк одноимённой игры 1996 года, разработанный Capcom Production Studio 4.
 Resident Evil 2 (игра, 1998) — компьютерная игра в жанре survival horror из серии Resident Evil.
 Resident Evil 2 (игра, 2019) — ремейк одноимённой игры 1998 года.
 Resident Evil 3: Nemesis — компьютерная игра жанра survival horror, являющаяся продолжением Resident Evil 2.
 Resident Evil 3 — ремейк одноименной игры 1999 года.
 Resident Evil 4 — компьютерная игра в жанрах third person shooter и survival horror.
 Resident Evil 4 — ремейк одноименной игры 2005 года.
 Resident Evil 5 — компьютерная игра, разработанная и изданная Capcom.
 Resident Evil 6 — компьютерная игра, разработанная и изданная Capcom для Xbox 360, PlayStation 3 и Windows.
 Resident Evil 7: Biohazard — компьютерная игра, разработанная и изданная Capcom.
 Resident Evil Village — компьютерная игра, разработанная и изданная Capcom.

См. также 
 Обитель зла (значения)